Cape Dalton kan avse följande uddar:

 Cape Dalton, Antarktis
 Kap Dalton, Grönland